Die Georg Richter Turmuhren-Fabrik war eine Fabrik für Turmuhren mit Sitz in der Gneisenaustraße 66 in Berlin-Kreuzberg. Sie war offizieller Hoflieferant des deutschen Kaisers Wilhelm II. Die letzten gebauten Uhren sind auf das Jahr 1922 datiert. Was mit dem Unternehmen danach passierte, ist bis heute unklar.

Weblinks 
 Czas na wysokości – Fabryka Georga Richtera (polnisch)
 Schlossturmuhr in Berlin – UhrenLexikon.de

Berlin-Kreuzberg
Unternehmen (Berlin)